Desa Roworejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Roworejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 109,71), Jawa Tengah, 
 Desa Roworejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 109,91), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar